Tjotkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tjotkino (Kursk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk
 Tjotkino (Twer), Dorf in der Oblast Twer